Münchner Freiheit – piazza della città tedesca di Monaco di Baviera
 Münchner Freiheit – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera
 Münchener Freiheit – gruppo musicale tedesco